Az 1894-es sakkvilágbajnokság, az ötödik hivatalos világbajnoki mérkőzés Wilhelm Steinitz és Emanuel Lasker között 1894. március 15. és május 26. között zajlott három helyszínen: (1-8. meccs) New York, (9-11. meccs) Philadelphia, valamint a (12-19. meccs) Montréalban. A 32 évvel fiatalabb, akkor még csak 25 éves Emanuel Lasker 10–5 arányú győzelmével elhódította a világbajnoki címet az 58 éves, nyolc éve világbajnok Wilhelm Steinitztől.

Előzmények 
Wilhelm Steinitz 1886-ban lett a sakktörténelem első hivatalos világbajnoka, amikor legyőzte Johannes Zukertortot. Címét 1889-ben és 1892-ben Mihail Csigorin, 1891-ben Gunsberg Izidor ellen sikeresen megvédte.

Eredményei alapján Lasker már 1890 júniusától a világranglista élén állt. Több nagy versenyt megnyert, és párosmérkőzéseken sem talált legyőzőre. 1892-ben már szóba került a neve, mint a világbajnok lehetséges kihívójaként, azonban a tengeri út elrémítette, emiatt visszamondta a mérkőzést. 1893-ban azonban azzal az elhatározással, hogy a mérkőzést követően hosszabb ideig nem tér vissza Európába, mégis rászánta magát a mérkőzésre.

Steinitz ebben az időben már 58. életévében járt, és a sakktól való visszavonulás gondolatát fontolgatta. A világranglistán még a 4. helyet foglalta el Lasker, Tarrasch és Mihail Csigorin mögött, de már több, mint 10 éve, az 1883-as nagy londoni verseny óta (amelyen 2. lett Zukertort mögött) nem vett részt komolyabb versenyen, csak néhány párosmérkőzést játszott, beleértve a világbajnoki címért folyó mérkőzéseket is.

A párosmérkőzés

A szabályok és a díjalap 
Az előzetesen elfogadott szabályok szerint a mérkőzés 10 nyert játszmáig tart, és az nyer, aki először éri el a 10 győzelmet (a döntetlenek nem számítanak). Minden harmadik játszma után egy szabadnap következik. A mérkőzés három helyszínen zajlik: New Yorkban kerül sor az első nyolc játszmára, illetve még továbbiakra, amíg valamelyik játékos el nem éri a négy győzelmet. Philadelphiában legfeljebb öt játszmára kerül sor, vagy kevesebbre, ha valamelyik játékos előbb éri el a hét győzelmet. A további játszmák helyszíne Montreal. A helyszínek között egy-egy hét szünet lett betervezve.  Óránként 15 lépést kellett megtenni. A díjalap 4000 dollár volt.

Az előzetes szabályok alapján alakult úgy, hogy New Yorkban játszották az első nyolc játszmát, amely alatt Lasker éppen négy győzelmet ért el, így továbbutazhattak Philadelphiába, ahol Lasker három egymás utáni győzelme révén elérte a hét nyert játszmát, így itt csak három fordulóra került sor. Montreal volt a következő nyolc játszma házigazdája.

A mérkőzés lefolyása 
Az első játszmát Lasker nyerte, de Steinitz másnap azonnal egyenlített. A hatodik játszmáig fej-fej mellett haladtak, ekkor a győzelmek aránya 2–2 volt, 2 döntetlen mellett. Ezután következett Lasker ötös nyerőszériája, amely lényegében eldöntötte a küzdelmet. Az öt közül kettőre New Yorkban került sor, hármat pedig Philadelphiában ért el, így ott ezzel véget is ért az ottani tartózkodásuk. Montrealba 7–2-es Lasker vezetésnél utaztak. Steinitz erősített: megnyerte a 13. és 14. játszmát, feljött 7–4-re, ezután azonban rögtön két Lasker győzelem következett a 15. és 16. játszmában, és már csak egy győzelemre volt szüksége a világbajnoki cím elnyeréséhez.  A 17. játszmában Steinitz még szépített, de a 19. játszma meghozta Lasker 10. győzelmét, és ezzel számára a világbajnoki címet. Ő lett a sakkozás történetének második hivatalos világbajnoka.

Emanuel Lasker ezután 27 éven át, egészen 1921-ig világbajnok volt, mely idő alatt ötször védte meg sikeresen a címét. Ez eddig a leghosszabb idő amit valaki sakkvilágbajnokként töltött.

Az eredménytábla

A mérkőzés játszmái 
A mérkőzés mind a 19 játszmája a játékosok eredeti, helyszíni elemzéseivel megtalálhatók a linken.

Különösen emlékezetes a mérkőzés 2., 7. és 16. játszmája.

1. játszma Lasker–Steinitz 1–0 60 lépés
Spanyol megnyitás Régi Steinitz-védelem ECO C62

2. játszma Steinitz–Lasker 1–0 42 lépés

Spanyol megnyitás berlini védelem ECO C65

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 Hf6 4. d3 d6 5. c3 Fd7 6. Fa4 g6 7. Hbd2 Fg7 8. Hc4 O-O 9. He3 He7 10. Fb3 c6 11. h4 Vc7 12. Hg5 d5 13. f3 Bad8 14. g4 dxe4 15. fxe4 h6 16. Vf3 Fe8 17. Fc2 Hd7 18. Hh3 Hc5 19. Hf2 b5 20. g5 h5 21. Hf5 gxf5 22. exf5 f6 23. g6 Hxg6 24. fxg6 Fxg6 25. Bg1 e4 26. dxe4 Kh7 (diagram) 27. Bxg6 Kxg6 28. Vf5+ Kf7 29. Vxh5+ Kg8 30. Vxc5 Ve5 31. Fe3 a6 32. a4 Bfe8 33. axb5 axb5 34. Vxe5 Bxe5 35. Ba6 Bc8 36. Hg4 Be7 37. Fc5 Bee8 38. He3 Ff8 39. Fd4 Kf7 40. h5 Fe7 41. Fb3+ Kf8 42. Hf5 1-0

3. játszma Lasker–Steinitz 1–0 52 lépés
Spanyol megnyitás Régi Steinitz-védelem ECO C62

4. játszma Steinitz–Lasker 1–0 60 lépés
Olasz játék ECO C53

5. játszma Lasker–Steinitz ½–½ 50 lépés
Spanyol megnyitás Régi Steinitz-védelem ECO C62

6. játszma Steinitz–Lasker ½–½ 71 lépés
Olasz játék ECO C53

7. játszma Lasker–Steinitz 1–0 50 lépés

Spanyol megnyitás Régi Steinitz-védelem ECO C62
1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 d6 4. d4 Fd7 5. Hc3 Hge7 6. Fe3 Hg6 7. Vd2 Fe7 8. O-O-O a6 9. Fe2 exd4 10. Hxd4 Hxd4 11. Vxd4 Ff6 12. Vd2 Fc6 13. Hd5 O-O 14. g4 Be8 15. g5 Fxd5 16. Vxd5 Be5 17. Vd2 Fxg5 18. f4 Bxe4 19. fxg5 Ve7 20. Bdf1 Bxe3 21. Fc4 Hh8 22. h4 c6 23. g6 d5 24. gxh7+ Kxh7 25. Fd3+ Kg8 26. h5 Be8 27. h6 g6 28. h7+ Kg7 29. Kb1 Ve5 30. a3 c5 31. Vf2 c4 32. Vh4 f6 33. Ff5 Kf7 (diagram) 34. Bhg1 gxf5 35. Vh5+ Ke7 36. Bg8 Kd6 37. Bxf5 Ve6 38. Bxe8 Vxe8 39. Bxf6+ Kc5 40. Vh6 Be7 41. Vh2 Vd7 42. Vg1+ d4 43. Vg5+ Vd5 44. Bf5 Vxf5 45. Vxf5+ Kd6 46. Vf6+ 1-0

8. játszma Steinitz–Lasker 0–1 76 lépés
Francia védelem Rubinstein-változat ECO C10

9. játszma Lasker–Steinitz 1–0 49 lépés
Spanyol megnyitás Régi Steinitz-védelem ECO C62

10. játszma Steinitz–Lasker 0–1 34 lépés
Elhárított vezércsel csereváltozat ECO D35

11. játszma Lasker–Steinitz 1–0 38 lépés
Elhárított vezércsel ECO D37

12. játszma Steinitz–Lasker ½–½ 50 lépés
Elhárított vezércsel ortodox védelem ECO D60

13. játszma Lasker–Steinitz 0–1 55 lépés
Spanyol megnyitás csereváltozat ECO C68

14. játszma Steinitz–Lasker 1–0 46 lépés
Elhárított vezércsel fél-szláv védelem ECO D46

15. játszma Lasker–Steinitz 1–0 44 lépés
Elhárított vezércsel ECO D37

16. játszma Steinitz–Lasker 0–1 54 lépés

Elhárított vezércsel ortodox védelem ECO D60
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Hc3 Hf6 4. Fg5 Fe7 5. Hf3 Hbd7 6. e3 O-O 7. c5 He4 8. Hxe4 dxe4 9. Fxe7 Vxe7 10. Hd2 Hf6 11. Hc4 b6 12. b4 Hd5 13. Vb1 f5 14. He5 a5 15. Hc6 Vg5 16. h4 Vf6 17. cxb6 f4 18. Vxe4 fxe3 19. f3 Fb7 20. b5 Fxc6 21. bxc6 cxb6 22. Fd3 Vh6 23. g3 Bac8 24. Bc1 Bc7 25. O-O Bd8 26. f4 Vg6 27. Vxg6 hxg6 28. Fxg6 He7 29. Fe4 Bxd4 30. Ff3 Hf5 31. Bfe1 Kf7 32. Bb1 Hxg3 33. Bxb6 Hf5 34. Bb7 Bxb7 35. cxb7 Bb4 36. Bc1 Hd4 37. Kg2 Bb2+ 38. Kg3 (diagram) Bxb7 39. Fxb7 He2+ 40. Kf3 Hxc1 41. Kxe3 Hxa2 42. Kd4 Kf6 43. Kc5 Hc3 44. Kc4 He2 45. Kb5 Hxf4 46. Kxa5 Hg6 47. h5 Hf4 48. Ff3 Kf5 49. Kb4 e5 50. Kc3 e4 51. Fd1 e3 52. Ff3 Kg5 53. Kc2 Kh4 54. Kd1 Kg3 0-1

17. játszma Lasker–Steinitz 0–1 51 lépés
Magyar védelem ECO C50

18. játszma Steinitz–Lasker ½–½ 61 lépés
Elhárított vezércsel ortodox védelem ECO D67

19. játszma Lasker–Steinitz 1–0 52 lépés
Elhárított vetércsel ECO D37

Jegyzetek

Források 
Raymund Stolze: Umkämpfte Krone. Sportverlag, Berlin, 1992. 
 Preview in the New York Times, Mar 11 1894 (pdf file)
A párosmérkőzés ismertetése és játszmái
A párosmérkőzés játszmái a játékosok eredeti elemzésével

További információk 
Romancing History
The Steinitz Papers

1894
Sakk